Hay dos películas con el título Cyberbully:
Cyberbully, película estadounidense de 2011.
Cyberbully, película televisiva británica de 2015.